Miquel Puig (President) (Tortosa, ? - Lleida, 1559), abat de Santa Maria de Serrateix (1535-1545), Bisbe d'Elna (1545-1552), d'Urgell (1553-1556) i Lleida (1556-1559), i President de la Generalitat de Catalunya (1542-1545)
 Miquel Puig i Massana (Barcelona, 1924 - Pamplona, 2018), cirurgià català
 Miquel Puig i Raposo (Tarragona, 1954), professor de Teoria Econòmica a la Universitat de Barcelona; primer president de Petrocat; director general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya; ex-Director General de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió entre l'any 2000 i 2002
 Miquel Puig i Roig, alcalde de Palafrugell des del 1891 fins al 1894
 Miqui Puig, músic pop català